XOXO steht für:

 XOXO (Album), Studioalbum des deutschen Musikers Casper (2011)
 XOXO (Film), US-amerikanischer Musikfilm von Christopher Louie (2016)
 Extensible Open XHTML Outlines, ein HTML-Mikroformat, siehe Mikroformat #Einteilung
 kisses and hugs im Netzjargon als Schlussformel, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #X

Xoxo steht für:
 Xoxo (Kap Verde), Ort der Freguesia Nossa Senhora do Rosário (Santo Antão) in Kap Verde

Abkürzung